Kazimierz Gąsiorowski (zm. 1936) – inżynier górnictwa
 Kazimierz Gąsiorowski (1903–1952) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Kazimierz Gąsiorowski (zm. 2021) – polski specjalista w zakresie patologii ogólnej i doświadczalnej, prof. dr hab.
 Kazimierz Gąsiorowski – plastyk

Przypisy